De Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal 2004 (officieel Tiger Cup 2004) was de vijfde editie van de Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal. Het werd gehouden in Maleisië en Vietnam van 7 december 2004 tot en met 16 januari 2005. Singapore won het toernooi voor de tweede keer.

Stadions

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers
7 doelpunten
 Ilham Jaya Kesuma

6 doelpunten
 Muhamad Khalid Jamlus
 Soe Myat Min
 Agu Casmir

5 doelpunten
 Kurniawan Dwi Yulianto

4 doelpunten

3 doelpunten
 Chalana Luang-Amath
 Emelio Caligdong

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten
 Sun Sampratna (Tegen Vietnam)
 Sengphet Thongphachan (Tegen Singapore)

ASEAN-voetbalkampioenschap
Voetbal in 2004
Voetbal in Maleisië
Voetbal in Vietnam
Sportevenement in Maleisië
Sportevenement in Vietnam